Склянский — фамилия. Известные носители:
 Склянский, Георгий Игоревич (1939—2007) — актёр, режиссёр, театральный педагог, автор и телеведущий.
 Склянский, Эфраим Маркович (1892—1925) — заместитель Л. Д. Троцкого на посту председателя Реввоенсовета РСФСР.
 Склянский, Яков Ильич (род. 1929) — советский и американский кинооператор.

Примечания